Esta é uma lista das freguesias de Águeda, ordenadas por população:

Ver também 
 Freguesias de Águeda ordenadas por área

Demografia de Portugal
 
Freguesias Agueda Populacao